Руђи има више значења:

 Руђи (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Руђи (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији